stažist, osoba koja radi na privremenom položaju u bolnici s namjerom medicinskog obrazovanja, a ne zarade.
 Stažist (TV serija), američka TV serija.